Двадесетчетврта сезона Светског купа у алпском скијању је почела 8. августа 1989. у Лас Лењасу у Аргентини а завршена је 18. марта 1990. у Ореу у Шведској. Победници у укупном поретку су били Пирмин Цурбриген из Швајцарске и Петра Кронбергер из Аустрије.

Календар такмичења

Легенда

Распоред такмичења

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно 

Коначни поредак након 34 трке.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Супервелеслалом

Комбинација

Поредак – жене

Укупно 

Коначни поредак након 33 трке.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Супервелеслалом

Комбинација

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1989.
Алпско скијање у 1990.